

Alimentation 
 Le chocolat est une matière comestible, issue de la fève de cacao.
 Un « chocolat » est une friandise à base de chocolat ou une praline belge.
 Un « chocolat » est une boisson à base de Chocolat chaud.

Couleur 
 Le chocolat a donné son nom à la couleur Chocolat, nuance de brun.

Personnalités 
 Chocolat est le nom de scène d'un clown, qui, de 1889 à 1910, fit équipe avec le clown blanc Foottit, au Nouveau-Cirque de Paris. De ce tandem où Foottit bernait fréquemment son naïf partenaire, dérive par ailleurs l'expression « être chocolat ».

Cinéma et théâtre 
 Pain et Chocolat est un film italien de 1974.
 Chocolat est un film dramatique français réalisé par Claire Denis en 1988.
 Le Chocolat (Chocolat) est un film britannico-américain de Lasse Hallström sorti en 2000.
 Merci pour le chocolat est un film français de Claude Chabrol sorti en 2000.

Plusieurs films, livres ou pièces de théâtre sont inspirés du clown Chocolat :
 Chocolat est un film biographique français réalisé par Roschdy Zem sorti en février 2016.
 Chocolat, clown nègre est un spectacle théâtral de 2012 inspiré du livre Chocolat, clown nègre : l'histoire oubliée du premier artiste noir de la scène française de Gérard Noiriel, publié par Bayard en 2012.

Mangas 
 Chocolat, manga écrit et illustré par Eisaku Kubonouchi.

Musique

Artistes 

Chocolat est un groupe musical québécois de rock psychédélique.

Albums 

 La Femme chocolat est un album d'Olivia Ruiz sorti en 2005.
 Chocolat est un album de Roméo Elvis sorti en 2019.

Chansons 
 Chocolat, chanson de Lartiste.
 Chocolate, chanson de Kylie Minogue.
 Chocolate, chanson de Snow Patrol.
CHOCOLATÉ, chanson de la mixtape 69Day de 6ix9ine.
Chocolat, chanson de l'album éponyme de Roméo Elvis.

Œuvres 

 Xocoatl (Chocolat en Nahuatl) est une œuvre de Patrice Caratini.

Toponyme
Mont Chocolat, montagne de la MRC Les Etchemins, au Québec, au Canada.

Aussi 
Couleur chocolat, économusée québécois de chocolatier

Notes et références 

Homonymie de titre